Прудхоз — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Прудхоз — село в подчинении горадминистрации Усть-Каменногорска.
 Прудхоз — прежнее название села Кольди Енбекшиказахского района Алматинской области.
 Прудхоз — прежнее название села Тоган Сайрамского района Южно-Казахстанской области.